Cet article présente le bilan saison par saison du Bayern Munich depuis sa création.

L'après guerre (1945-1963)

Depuis l'instauration de la Bundesliga

Références 

Bayern
Bayern Munich